Port Jefferson – villaggio statunitense nello stato di New York
Port Jefferson – villaggio statunitense in Ohio